Parent är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Mauricie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa. Parent ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjöarna  Lac Du Tremblay och Lac Grant.

Terrängen runt Parent är huvudsakligen platt. Parent ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Parent. Trakten runt Parent är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt Parent växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec